Bourou peut désigner :

Toponymes 
 Bourou, la commune du département de Nassoumbou au Burkina Faso ;
 Bourou, la commune du département de Sabou au Burkina Faso ;
 Bourou, la commune du département de Pô au Burkina Faso ;
 Bourou, la commune du département de Zawara au Burkina Faso.

Patronyme 
 Amadou Bourou, un homme de théâtre burkinabé.

Homonymie de toponyme